Nordenskiöldsgatan är gator uppkallade efter vetenkapsmannen och upptäcktsresande Adolf Erik Nordenskiöld (1832–1901).

Bland gator med namnet Nordenskiöldsgatan finns:

Nordenskiöldsgatan, Alingsås
Nordenskiöldsgatan, Borgå
Nordenskiöldsgatan, Göteborg
Nordenskiöldsgatan, Helsingfors
Nordenskiöldsgatan, Malmö
Nordenskiöldsgatan, Stockholm